.

Origine e diffusione
Significa "rosso profondo" in giapponese, ed è quindi affine dal punto di vista semantico ai nomi Ruadh e Rossella.

È scritto in katakana  アカネ e hiragana あかね. In kanji può essere scritto:
 茜
 亜伽音
 亜佳子
 亜兼
 哀華音
 愛茜
 愛果音
 愛光

Persone

Akane Hotaru, attrice, pornoattrice e AV idol giapponese

Il nome nella cultura popolare
Akane Awakusu è un personaggio della serie di light novel di Ryōgo Narita Durarara!!.
Akane Hino è un personaggio della serie manga e anime Smile Pretty Cure!.
Akane Kasuga è un personaggio della serie manga e anime Orange Road (È quasi magia Johnny) di Izumi Matsumoto.
Akane Kimidori è un personaggio del manga ed anime Dr. Slump e Arale di Akira Toriyama.
Akane Suzumiya è un personaggio dei videogiochi Kimi ga nozomu eien e Akane Maniax.
Akane Tendo è un personaggio della serie manga e anime Ranma ½ di Rumiko Takahashi.
Akane Owari è un personaggio del videogioco Danganronpa 2: Goodbye Despair

Note

Prenomi di origine nipponica